I Ain’t Worried is een nummer van de Amerikaanse poprockband OneRepublic. Het nummer werd uitgebracht op 13 mei 2022 door Interscope Records. Het is de tweede single van de soundtrack Top Gun: Maverick (2022). Het lied werd geschreven door Björn Yttling, Tyler Spry, Peter Morén, Brent Kutzle, John Eriksson en Ryan Tedder. De officiële videoclip werd geregisseerd door Isaac Rentz en werd gelijktijdig met de single uitgebracht. Het nummer werd op 13 mei 2022 gekozen als 538 Favourite door Radio 538. Het nummer verscheen op 11 juni 2022 in de Nederlandse Top 40.

Achtergrond 
Het fluiten in het nummer is gebaseerd op een sample van het lied Young Folks van de Zweedse indieband Peter Bjorn and John, die ook vermeld zijn bij de credits. De Nederlandse radio-dj Giel Beelen heeft de fluitmelodie ook jarenlang gebruikt in zijn vroege ochtendprogramma.

Hitnoteringen

Nederlandse Top 40

Vlaamse Ultratop 50 

Single uit 2022
Nummer van OneRepublic